Михаил Колесов:
 Колесов, Михаил Григорьевич (1895—1965) — советский театральный актёр.
 Колесов, Михаил Александрович (1958—1982) — старший лейтенант погранвойск, погиб при исполнении служебных обязанностей в Афганистане.